Давыдково — деревня в составе Боградского сельсовета Боградского района Республики Хакасия.

География 
Населённый пункт расположен на берегу реки Большая Ерба.

Внутреннее деление 
В деревне есть одна улица — Горная.

Население 

Деревня находится в категории вымирающих.

История 
Официально Давыдково появилось в 1967 году. В этом году решено объявить прилегающие к Бограду угодья заповедными и на опушке леса были срублены первые дома работников Боградского заповедника.

В 1969 году ещё функционировала мебельная фабрика, но после запрета вырубки леса она переехала в другое село Хакасии.

География 
Деревня расположена в 2 км южнее райцентра села Боград и в 97 км от Абакана.

Транспорт 
Давыдково находится возле болотистой местности, после дождей дороги размыты, и поэтому деревня остается в изоляции от райцентра Бограда.

в 2000 году селение отключили от теплосети.

Примечания 

Населённые пункты Боградского района